Itháki kan syfta på:

Grekland 

 Ithaka, ö, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 
 Ithaka (perifereiakí enótita) – regiondel
 Dimos Ithaca – kommun
 Itháki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Kefallinías,